Guscetti ist der Familienname folgender Personen:

 Marina Carobbio Guscetti (* 1966), Schweizer Politikerin
 Severino Guscetti (1816–1871), Schweizer Politiker und Arzt